

Geografia

Austria 
 Taufkirchen an der Pram – comune nel distretto di Schärding (Alta Austria)
 Taufkirchen an der Trattnach – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)

Germania 
 Taufkirchen – comune nel distretto dell'Alta Baviera, circondario di Monaco di Baviera (Baviera)
 Taufkirchen – comune nel distretto dell'Alta Baviera, circondario di Mühldorf am Inn (Baviera)
 Taufkirchen, ufficialmente Taufkirchen (Vils) – comune nel distretto dell'Alta Baviera, circondario di Erding (Baviera)